Frank Parker ha battuto in finale Bill Talbert 6-4 3-6 6-3 6-3.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1944